Gallmetzer ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Gallmetzer (* 1952), Südtiroler Journalist und Buchautor
 Valentin Gallmetzer (1870–1958), Südtiroler akademischer Bildhauer